Cedar Park ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Cedar Park (Illinois)
 Cedar Park (Ohio)
 Cedar Park (Philadelphia)
 Cedar Park (Washington)
 Cedar Park (Texas), im Williamson County
 Cedar Park (Wisconsin), im Racine County